O rio Aliança é um rio de Minas Gerais que deságua no rio Santo Antônio.

Aliança